Tjumen oblast (, ) er en af 46 oblaster i Den Russiske Føderation. Oblasten har et areal på  km² og  indbyggere. Oblastens administrative center er placeret i byen Tjumen, der har  indbyggere. Andre større byer er Tobolsk med  indbyggere og Isjim med  indbyggere. Oblasten blev oprettet den 14. august 1944.

Oblasten omfatter hele den vestligste del af Sibirien. Khanty-Mansíjskij autonome okrug og Jamalo-Nenetskij autonome okrug er administrativt underlagt oblasten, men har status som selvstyrende områder.

Demografi

Referencer

Eksterne henvisninger 

 Tjumen oblasts officielle hjemmeside

 
Etableret i 1944